Маккен ():
 Маккен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Маккен, Брендан (1923—2020) — канадский тенниссист.
 Маккен, Оуэн (род. 1983) — ирландский актёр, режиссёр, сценарист, оператор, продюсер и монтажёр.

См. также 
 Маккенн